Жимо́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3209. Всего в кантон Жимон входят 14 коммун, из них главной коммуной является Жимон.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 7016 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Жимон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер